Niedźwiednik – wieś w Polsce położona w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ziębice
 Niedźwiednik – osiedle w Gdańsku, w dzielnicy Brętowo
 Niedźwiednik – szczyt w Karkonoszach
 niedźwiednik (zawód) – osoba dawniej zawodowo trudniąca się pokazywaniem tresowanego niedźwiedzia.